Натуральне число 1213
 1213 рік до нашої ери
 1213 рік нашої ери